Рузина — женская форма фамилии . Известные носительницы фамилии:
 Рузин, Владимир Иванович (1948—2020) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации (2019). 
 Рузина, Алёна Евгеньевна (род. 1999) — российская футболистка.
 Рузина, Елена Ивановна (род. 1964) — советская и российская легкоатлетка, заслуженный тренер России.
 Рузина, Людмила Серафимовна (род. 1941) - советский и российский педагог, Народный учитель СССР.